Head puede referirse a:
 Head (empresa), empresa austriaca (aunque fundada en Estados Unidos) de indumentaria deportiva y que comercializa equipos de esquí alpino, tenis y pádel.
 Head (Unix), programa informático típico de los sistemas Unix.
 Head (glaciar); en geología, el sedimento de un glaciar.
 «Head (American Horror Story)», el noveno episodio de la tercera temporada de American Horror Story.
 Head (tema de Prince), tema de Prince.